Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 30 stycznia. Zawody odbyły się na trasie Col Drusciè. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Renée Colliard ze Szwajcarii, srebro wywalczyła Austriaczka Regina Schöpf, a brąz zdobyła Jewgienija Sidorowa z ZSRR.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956